Алекса́ндр Ве́нцель ():
 Венцель, Александер (род. 1944) — чехословацкий футболист
 Венцель, Александер (род. 1967) — чехословацкий и словацкий футболист, сын предыдущего